Jean Guyotat, né en 1920, neuropsychiatre et psychanalyste français ;
 Pierre Guyotat (1940-2020), écrivain et dramaturge français.